VGF () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 615 амінокислот, а молекулярна маса — 67 258.

Кодований геном білок за функціями належить до факторів росту, антибіотиків, антимікробних білків, фосфопротеїнів. 
Локалізований у цитоплазматичних везикулах.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Фактори росту